Bless kan avse:

 Bless – svensk popgrupp, se Bubbles